Lema (matematika)
Lema (rječnička natuknica)
Lema (psiholingvistika)
Lema (logika)
Lematizacija
Analema
Dilema
Neurolema, neurilema